Clasamentul FIFA pe națiuni este un sistem de clasare pentru echipele naționale masculine de fotbal. Echipele statelor membre FIFA (Fédération Internationale de Football Association), autoritatea mondială din fotbal, sunt clasate pe baza rezultatelor meciurilor, cele mai bune echipe fiind clasate primele. Clasamentul a fost introdus în decembrie 1992, iar șase echipe naționale ( (naționala de fotbal)], Brazilia, Franța, Germania, Italia, Olanda și Spania) au ocupat prima poziție. Dintre acestea Brazilia și-a menținut cel mai mult poziția.

Clasamentul actual 
Legendă
 România
 Republica Moldova

Pentru clasamentul complet, accesați FIFA.com .

Referințe

Legături externe
 FIFA.com rankings and statistics, current ranking (to see the lower ranked national football teams, choose the pages 2 till 7) 
 FIFA rankings: A Guide to the very first '93 revision (RSSSF)
 How the FIFA men's rankings are calculated 
 Interactive world map of the FIFA rankings

Clasamente
FIFA